Познаниця — річка в Україні, в Ємільчинському районі Житомирської області. Ліва притока Бастови (басейн Прип'яті).

Опис 
Довжина річки приблизно 4,5 км.

Розташування 
Бере початок на південно-західній околиці Непізнаничів. Тече переважно на південний схід і в Бастові Рудні впадає у річку Бастову, ліву притоку Ужу.

Примітки

Джерела 
 Словник гідронімів України — К.: Наукова думка, 1979. — С. 435 (Познаняця)
 Гідрографічга мережа і водоохоронні насадження Житомирської області
 Маштаков П. Л. Список рек Днепровского бассейна. — : Тип. Имп. Академии наук, 1913. — С. 154.
Малі річки України
Річки Житомирської області
Річки Ємільчинського району
Статті про річки Житомирської області без зображення в картці